Данијел има више значења:
 Данијел, мушко име
 Данијел (Вајоминг), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Данијел (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Данијел (Кунео), је насеље у Италији у округу Кунео, региону Пијемонт